Кеч () — тип двухмачтового парусного судна
 Кетч ( — захват) — борьба